Роберт Кэррадайн (; ) — американский актёр кино и телевидения.

Биография

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Роберт
Киноактёры США